Flat ou  (pouvant se traduire en français par « plat ») peut faire référence à :

, un synonyme d'appartement en Grande-Bretagne, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande et d'autres pays du Commonwealth. En Nouvelle-Zélande, il peut désigner également une habitation partagée par des adultes sans liens.
 En musique, il signifie également bémol (♭ (U+266D)).
flat, plage lumineuse uniforme, un procédé de photographie,
Flat, une ancienne commune française située dans le département du Puy-de-Dôme,
Flat, une localité d'Alaska, aux États-Unis,